Cognac har flere betydninger:
 Cognac − en type fransk brændevin
 Cognac (område) − et område i departementet Charente i det sydvestlige Frankrig
 Konjak − en bakke i Kroatien